Мальстрём (, , ) — бурный водоворот.

 Мальстрём — водоворот в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии.
 «» (2017) — роман швейцарской писательницы Яэль Инокай.
 Maelstrom: The Battle for Earth Begins (2007) — компьютерная игра компании К-Д ЛАБ.
 Malström — программный синтезатор гранулярного принципа работы. Часть программного обеспечения Propellerhead Reason.
 Project Maelstrom (англ.) — проект веб-браузера компании BitTorrent, Inc., работающего на основе распределённой сети данных.

См. также 
 Низвержение в Мальстрём